Embacher ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Embacher (* 1964), deutscher Schwimmer und Schwimmertrainer
 Gudrun Embacher (1931–2001), österreichische Schriftstellerin
 Helga Embacher (* 1959), österreichische Historikerin
 Hildegard Embacher (* 1967), österreichische Skilangläuferin
 Horst Embacher (1917–2007), von 1970 bis 1982 Erster Bürgermeister der Stadt Norderstedt
 Lotte Embacher (1908–1997), österreichisch-italienische Rennrodlerin
 Michael Embacher (* 1985), österreichischer Fußballspieler
 Paula Embacher (1908–1996), erste österreichische Geodätin
 Sonja Embacher (* 1980), österreichische Sportschützin
 Wilhelm Embacher (1914–2008), österreichischer Geodät